27 км — остановочный пункт Ижевского региона Горьковской железной дороги в Завьяловском районе Удмуртии.

Описание 
Находится на юге деревни Малая Венья, около путепровода Ижевской кольцевой автомобильной дороги в 12 км к югу от центра Ижевска.

Движение поездов по остановочному пункту 
Все пригородные железнодорожные перевозки по остановочному пункту осуществляются пригородной пассажирской компанией «Содружество». По состоянию на 2018 год, на остановочном пункте останавливаются пригородные поезда, следующие из Ижевска до станций Кизнер, Вятские Поляны, Янаул, Красноуфимск, Сайгатка (Чайковский), Нижнекамск и обратно.

Время движения от станции Ижевск 7-12 минут.

Поезда дальнего следования проходят остановочный пункт 27 км без остановки.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов по остановочному пункту 27 км 
 Остановочный пункт 27 км. Фотолинии 

Железнодорожные станции и платформы Удмуртии